Rina peut signifier :

 Un prénom japonais ;
 Un prénom italien ;
 La telenovela Rina ;
 Le Registro Italiano Navale ;
  ;
 Recursive Internetwork Architecture, protocole de communication.

Voir aussi 
 Le mafioso Toto Riina.